Jméno a příjmení Jan Sedlák se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jan Sedlák (biskup), celým jménem Jan Nepomuk Sedlák (1854–1930) – český římskokatolický kněz, světící biskup pražský a spisovatel
 Jan Sedlák (fotbalista) (* 1994) – český fotbalista
 Jan Sedlák (historik umění) (* 1943) – český historik umění
 Jan Sedlák (kněz), celým jménem Jan Evangelista Sedlák (1871–1924) – český římskokatolický kněz, profesor teologie a historik
 Jan Sedlák (politik) (1849–1921) – český agrární politik a agronom